Доминго Альберто Тараскони (; 20 декабря 1903, Буэнос-Айрес — 3 июля 1991, там же) — аргентинский футболист, выступавший на позиции правого центрального нападающего. Один из лучших форвардов любительской эпохи аргентинского футбола, четырежды лучший бомбардир чемпионата Аргентины. По общему количеству мячей за «Боку Хуниорс» (193 гола), занимает 4-е место в истории клуба, после Роберто Черро (218), Мартина Палермо (206) и Франсиско Варальо (194). Серебряный призёр Олимпиады 1928 года и лучший бомбардир турнира с 11-ю мячами в 4-х матчах.

Карьера 
Доминго Тараскони родился 20 декабря 1903 года в Буэнос-Айресе.

Он начал свою карьеру в 1921 году в клубе «Атлетико Атланта», где играл на позиции правого вингера. Через год Тараскони перешёл в клуб «Бока Хуниорс», где тренерский штаб клуба находит ему позицию правого нападающего, центрфорвардом же у «Боки» был великолепный Педро Каломино, лишь после ухода Каломино с Бомбонеры, Тараскони становится центром нападения. Дебютировал Доминго в «Боке» 23 апреля 1922 года и уже в год дебюта в команде стал Чемпионом Аргентины, а через год повторил этот успех. В 1924 году, после третьего завоеванного подряд чемпионского звания, «Бока Хуниорс» отправился в турне по Европе, выступая против команд Франции, Германии и Испании, «Бока» выступила великолепно, из 19-ти встреч выиграв 15 и обыграв, в том числе, сам мадридский «Реал». Вернувшись из турне, Тараскони стал активно выступать в сборной Аргентины, выиграв три Чемпионата Южной Америки и серебро Олимпиады в 1928 году. В 1929 году Тараскони перенёс тяжелую травму колена, которая не позволила ему играть большую часть сезона, вернувшись в 1930-м Тараскони забил 27 мячей, став вторым снайпером лиги, вслед за партнером Черро. Но с наступлением эпохи профессиональных контрактов 1930-х, Тараскони уже сдал, он ещё поиграл за «Боку», затем выступал в командах «Хенераль Сан-Мартин», «Спортиво Барракас» и «Аргентинос Хуниорс».

Статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Аргентины: 1923, 1924, 1926, 1930, 1931
 Обладатель Кубка Карлоса Ибаргурена: 1924, 1925
 Чемпион Южной Америки: 1925, 1929
 Обладатель Кубка Компетенсия: 1925
 Обладатель Кубка Славы Муниципалитета Буэнос-Айреса: 1925
 Обладатель Кубка Эстимуло: 1926
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1928 года

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1922 (11 голов), 1923 (40 голов), 1924 (16 голов), 1927 (32 гола)
 Лучший бомбардир Олимпийских игр 1928 года (11 голов)

Ссылки 
 Профиль на historiadeboca.com.ar
 Статья на informexeneize.com.ar
 Статья на museoboquense.com
 Профиль на infofutbol.com.ar

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Спортиво Барракас»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Футбольные тренеры Аргентины
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»